Zacladus är ett släkte av skalbaggar som beskrevs av Edmund Reitter 1913. Zacladus ingår i familjen vivlar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Vivlar
Zacladus